Ouro Verde, un comune brasiliano dello stato di San Paolo.
 Ouro Verde, un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina.